As línguas Bora-Muinane  formam uma família de línguas ameríndias faladas no Brasil e na Colômbia.

Línguas 
As línguas da família Bora-Muinane:

 Bora
 Muinane

Reconstrução 
Algumas reconstruções do proto-bora-muinane, de nomes de plantas e animais (Seifart & Echeverri 2015):

Ver também 
Línguas witoto
Línguas jivaroanas
Línguas tucanas
Língua yaruro#Comparações lexicais

Línguas ameríndias
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)